Salamanca, grad u Španjolskoj
 Salamanca (pokrajina), u Španjolskoj
 Salamanca (Guanajuato), općina u Meksiku
 ...